Dingyuan är ett kinesiskt namn som kan syfta på:

Dingyuan, Anhui – härad i Anhui-provinsen, Kina
 Dingyuan (socken i Kina) 
Dingyuan (fartyg) – kinesiskt slagskepp byggt 1881

WP:Projekt Kina